Banjaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banjaran (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Banjaran, Jawa Tengah, by, 
 Banjaran, Sumberjaya, by, 
 Banjaran, Banjaran, by, 
 Banjaran, Maja, by, 
 Banjaran, Gresik, by, 
 Banjaran, Bojonegoro, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar